Iaquinta ist der Familienname folgender Personen:

 Aldo Iaquinta (* 1968), italo-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Vincenzo Iaquinta (* 1979), italienischer Fußballspieler